

Населені пункти та їхні частини

 Бахожа — село в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бахожа — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Бахожа — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Бахожа — частина села Ходечек в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бахожа — частина села Косін в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Бахожа — осада в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки